Die Falkstraße steht für

 Falkstraße (Berlin)
 Falkstraße (Duisburg)
 Falkstraße (Frankfurt am Main)
 Falkstraße (Herford)
 Falkstraße (Innsbruck)
 Falkstraße (Siegen)
 Falkstraße (Weimar)

Siehe auch:
 Falkestraße